

Musica 
Love Machine – album degli Uriah Heep del 1971
L.O.V.E. Machine – singolo degli W.A.S.P. del 1985
Love Machine – album dei Brighton Rock del 1991
Love Machine – singolo delle Morning Musume del 1999
Love Machine – singolo delle Girls Aloud del 2004

Televisione 
 Amori e motori (Love Machine) – episodio della seconda stagione di Haven